BAM kan syfta på:

 BAM – en organisk-kemisk förening, se 2,6-Diklorbensamid
 BAM – en järnvägslinje i Sibirien, Ryssland, se Bajkal-Amur-järnvägen.
 BAM – ett svenskt företag vars huvudverksamhet är service och underhåll av flygplan, se Bromma Air Maintenance
 BAM – ett konserthus i Brooklyn i den amerikanska staden New York, se Brooklyn Academy of Music
 BAM – valutakoden enligt ISO 4217 för en valuta i Bosnien och Hercegovina, se Konvertibilna marka